

Patronyme

 Cristiane Justino (1987-), pratiquante brésilienne d'arts martiaux mixtes ;
 David Justino (1953-), José David Gomes Justino, historien et homme politique du Portugal ;
 Fabio Augusto Justino (1974-), footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant.